George Stigler (1911-1991), Amerikaans econoom
 Stigler (Oklahoma), plaats in de Verenigde Staten